Échame la culpa puede hacer referencia a:

 Échame la culpa, canción de 2018 de Luis Fonsi y Demi Lovato.
Échame la culpa, película hispano mexicana de 1959, protagonizada por Lola Flores.